Augenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Augenfeld (1865–1936), Architekt
 Felix Augenfeld (1893–1984), Architekt und Designer